Karel Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský (30. září 1813, Schleswig – 24. října 1878, Glücksburg) byl druhým šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburským vévodou, jímž se stal po smrti svého otce v roce 1831.

Život 
Karel se narodil jako nejstarší syn Fridricha Viléma Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a jeho manželky Luisy Karoliny Hesensko-Kasselské. Jedním z jeho mladších bratrů, Kristián, se stal v roce 1863 dánským králem.

19. května 1838 se ve čtyřiadvaceti letech v paláci Amalienborg v Kodani oženil s o více než pět let starší princeznou Vilemínou, dcerou dánského krále Frederika VI. a jeho manželky Marie Hesensko-Kasselské. Vilemína byla bývalou manželkou prince Frederika Dánského (pozdějšího krále Frederika VII.). Karel zemřel 24. října 1878 na zámku Louisenlund ve věku 65 let. Neměl s Vilemínou žádné potomky. Mnozí věří, že byla princezna neplodná, protože neexistují žádné záznamy o tom, že by potratila nebo porodila mrtvé dítě.

Tituly a oslovení 
 30. září 1813 – 6. července 1825: Jeho Jasnost dědičný princ šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-beckský
 6. července 1825 – 17. února 1831: Jeho Jasnost dědičný princ šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburský
 17. února 1831 – 19. prosince 1863: Jeho Jasnost šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburský vévoda
 19. prosince 1863 – 24. října 1878: Jeho Výsost šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburský vévoda

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 30. září
Narození v roce 1813
Narození v Šlesvicku-Holštýnsku
Úmrtí 24. října
Úmrtí v roce 1878
Úmrtí v Šlesvicku-Holštýnsku
Glücksburkové
Rytíři velkokříže Řádu Dannebrog
Nositelé Domácího řádu Albrechta Medvěda
Nositelé Řádu routové koruny
Muži